Мосалёв:
 Мосалёв, Денис Александрович (род. 1986) — российский хоккеист.
 Мосалёв, Юрий Александрович (1936—2005) — советский футболист, тренер.